Szwajcarscy politycy